Die Spielzeit 2013/14 war die 21. reguläre Austragung der zweithöchsten tschechischen Eishockeyliga, der 1. česká hokejová liga. Meister der Spielklasse wurde der BK Mladá Boleslav, der sich zusammen mit dem Zweitplatzierten HC Olomouc in der Liga-Relegation durchsetzte und in die Extraliga aufstieg.

Modus 

In 52 Spielen der Hauptrunde spielen alle Teams jeweils viermal gegeneinander, jedes Team hat damit 26 Heim- und 26 Auswärtsspiele. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 8 qualifizieren sich für die Playoffs, während die verbliebenen sechs Mannschaften in den Playouts die zwei Teilnehmer an der Relegation ausspielen.

Die Playoffs werden im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Die beiden siegreichen Halbfinalisten qualifizieren sich für die Relegation zur Teilnahme an der Extraliga, das Play-off-Finale wird nicht ausgespielt. Meister wird der in der Hauptrunde besser platzierte Finalist.

Die zwei letzten Mannschaften der Playouts spielen eine Liga-Relegation gegen die drei Staffelsieger der 2. česká hokejová liga. Die zwei besten Teams der Relegation qualifizieren sich für die 1. Liga der folgenden Spielzeit.

Teilnehmer

Hauptrunde

Playoffs

Abstiegsrunde 

Erläuterungen: ,

Relegation zur 2. česká hokejová liga 

Erläuterungen: ,

Weblinks 
 Tabelle auf hokej.cz
 

 

Eishockeysaison 2013/14
1. Liga 2013